Zofia Ciesielska (ur. 1931) - polska entomolog
 Zofia Ciesielska (ur. 1941) - polska aktorka